Kami Andrews (Flórida, 1 de março de 1975) é uma atriz pornográfica americana. Participou de mais de 124 filmes.

Premiações 

2006 AVN Award nomeada- Melhor atriz em vídeo (Texas Asshole Massacre)
2006 AVN Award nomeada - Melhor cena solo (Cousin Stevie’s Pussy Party 10)
 2005 XRCO Award vencedora – Cena de Grupo (Baker's Dozen 2 – nominated with Missy Monroe and Julie Night)
2005 AVN Award nominée - Melhor cena anal (Riot Sluts - com Brandon Iron)
2004 XRCO Awards nomeada
2004 XRCO Award gagnante - Cena de grupo (Baker's Dozen 2 - com Missy Monroe e Julie Night)

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Nascidos em 1975
Naturais da Flórida